Дуйсен () — казахская фамилия. Известные носители:

 Дуйсен, Абылайхан Багланулы (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Дуйсен, Ордабек Орынбайулы (род. 1981) — казахстанский скрипач.

См. также 
 Дуйсенов